

Astronomia 
 Cratere Winthrop – cratere lunare

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Winthrop – città della Contea di Little River, Arkansas
 Winthrop – città della Contea di Buchanan, Iowa
 Winthrop – città della Contea di Kennebec, Maine
 Winthrop – città della Contea di Suffolk, Massachusetts
 Winthrop – città della Contea di Sibley, Minnesota
 Winthrop – città della Contea di Okanogan, Washington

Altro 
 Winthrop University – università statunitense con sede a Rock Hill (Carolina del Sud)